Tanu peut faire référence :

 au Tribunal administratif des Nations unies, sous forme d'acronyme TANU ou Tanu.
 à la commune française du Tanu, dans le département de la Manche.
 à l'Union nationale africaine du Tanganyika.